Un musée d'Art moderne peut faire référence à plusieurs musées consacrés à l'art moderne :

 En Algérie :
le musée d'Art moderne et contemporain d'Alger.
le Musée d'Art moderne d'Oran.
En Allemagne :
le musée Folkwang d'Essen (le plus ancien du monde, 1902).
En Azerbaïdjan :
le Musée d'Art moderne de Bakou.

 En Belgique : 
 le musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) de Liège. 
En Colombie :
le musée d'Art moderne de Bogota.
En Espagne :
le  de Madrid, actif de 1898 à 1971.

 Aux États-Unis :
 le musée d'Art moderne (Museum of Modern Art, MoMA) de New York ;
 le musée d’Art moderne de Fort Worth.
 le musée d'Art moderne de San Francisco (San Francisco Museum of Modern Art, SFMOMA)

 En France :
 le musée d'Art contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL) à Vitry-sur-Seine ;
 le musée d'Art moderne de Céret ; 
 le musée d'Art moderne André-Malraux (MuMa) du Havre ; 
 le musée d'Art moderne Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq ;
 le musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Nice ;
 le musée d'Art moderne de la ville de Paris à ne pas confondre avec :
 le musée national d'Art moderne à Paris ;
 le musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole ;
 le musée d'Art moderne et contemporain (MAMCS) de Strasbourg ;
 le musée d'Art moderne de Troyes ;
 le musée de Grenoble (le plus ancien de France, 1920) ;
 le Centre Pompidou-Metz ;
 le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine à Angers. 
En Guinée équatoriale :
le musée d'Art moderne à Malabo.
En Irlande :
le musée irlandais d'Art moderne de Dublin.
Au Japon :
le musée national d'Art moderne (MOMAT) de Tokyo.
Au Mexique :
le musée d’Art moderne de Mexico.
En Suède :
le musée d'Art moderne de Stockholm et son annexe à Malmö.

 En Suisse : 
 le musée d'Art moderne et contemporain (Mamco) de Genève ; 
 le musée d'Art moderne de Lugano.